

Toponyme

Canton de Marson
 Marson est une commune française, située dans le département de la Marne en région Grand Est.
 Marson-sur-Barboure est une commune française située dans le département de la Meuse en région Grand Est.
 Riou-Marson est une ancienne commune française de Maine-et-Loire.
 Rou-Marson est une commune française, située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire.

Autres 
 , page d'homonymie

Monuments 
 Château de Marson
 Nécropole nationale du Pont-du-Marson

Patronyme 

 Alberto Marson
 Ania Marson
 James Marson (1926-2017), personnalité politique française.
 Lou Marson
 Louise-Élisabeth de Joybert de Soulanges et de Marson (1673-1740), marquise de Vaudreuil en Nouvelle-France 
 Paul Marson
 Pierre de Joybert de Soulanges et de Marson (1641-1678), gouverneur d'Acadie
 Pierre-Jacques de Joybert de Soulanges et de Marson (1677-1703), seigneur de Soulanges au Québec
 Roberto Marson
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de monument